Durazzói Károly (1323–1348), I. Károly néven Durazzo hercege és Gravina grófja, I. János durazzói herceg és gravinai gróf fia
Durazzói Károly (1335/40–1388), Karl Topia albán fejedelem, 1368-tól Durazzo hercege II. Károly néven, I. (Bölcs) Róbert nápolyi király unokája egy házasságon kívül született lánya révén
Durazzói Károly (1345–1386), III. Károly néven nápolyi király, II. Károly néven magyar király, Durazzói Lajos gravinai gróf fia